La ligne 1 du tramway de Prague est une ligne de tramway qui relie Petřiny à Spojovací.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 1 relie Petřiny (à l'Ouest de la ville) à Spojovací (à l'Est). Elle traverse les districts de Prague 6, 7, 8 et 3. De ce fait, elle dessert – entre autres –  les quartiers de Petřiny, du château de Prague, de Holešovice et de Žižkov.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 1 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. Ses 14,788 km sont parcourus en 43 minutes.

Les arrêts Tusarova et Korunovační ne sont desservis qu'en direction de Petřiny. À l'inverse, l'arrêt Dělnická n'est desservi qu'en direction de Spojovací.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague